Татьяна Евгеньевна Ефимова (23 апреля 1985) — российская футболистка, полузащитница.

Биография 
Воспитанница узбекистанского футбола, с 12 лет жила в России. На взрослом уровне сначала играла в мини-футболе в любительских и вузовских соревнованиях, откуда со временем попала в большой футбол. В 2007—2008 годах играла в высшей лиге России за московское «Измайлово», в сезоне 2008 года сыграла 4 матча в чемпионате. В 2010 году стала победительницей первого дивизиона с клубом «Зоркий» (Красногорск), в финальном матче против «Чертанова» (1:0) забила решающий гол. В 2012 году выступала в мини-футболе за РГАУ-МСХА, стала серебряным призёром первенства России среди студентов.

По состоянию на 2016 год входила в тренерский штаб женской сборной России в качестве начальника команды.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru
 Татьяна Ефимова: футбол должен быть в крови

Футболистки России
Игроки ЖФК «ЦСП Измайлово»
Игроки ЖФК «Зоркий»